Amblyopone australis  () — вид мелких тропических муравьёв из подсемейства Amblyoponinae.

Описание 
Длина тела 4,5—8 мм. Усики 12-члениковые. Клипеус с рядом из 12 мелких зубчиков. Гнездятся в почве, под камнями, численность семей обычно составляет десятки и сотни особей, редко до нескольких тысяч (Haskins & Haskins 1951).

Генетика 
Диплоидный набор хромосом 2n = 48.

Распространение 
Австралия, Новая Каледония, Соломоновы острова; интродуцированы на Северный остров Новой Зеландии.

Синонимия 
 Amblyopone cephalotes Smith
 Amblyopone australis var. fortis Forel
 Amblyopone australis subsp. foveolata Wheeler
 Amblyopone laevidens Emery
 Amblyopone minor Forel
 Amblyopone nana Emery
 Amblyopone obscura Smith
 Amblyopone cephalotes var. maculata Stitz
 Amblyopone australis var. cephalotes (Smith)

См. также 
 Список муравьёв Новой Зеландии
 Аргентинский муравей

Примечания

Литература 
 Brown, W. L., jr. 1958: A review of the ants of New Zealand (Hymenoptera). Acta Hymenopterologica, 1(1): 1-50. Internet Archive
 Haskins C. P., Haskins E. F. 1951. Note on the method of colony foundation of the ponerine ant Amblyopone australis Erichson. American Midland Naturalist 45: 432—445.

Ссылки 
 Amblyopone australis на www.landcareresearch.co.nz

Amblyopone
Насекомые Австралии
Животные, описанные в 1842 году